ООО Научно-производственное предприятие «САТЭП», НПП «САТЭП» — украинское предприятие по разработкам систем управления и контроля на железнодорожном транспорте.

Основано в 1994 году.

Собственники и руководство 
Директор — Кустов Виктор Федорович, профессор.
Заместитель директора — Нейчев Олег Владимирович, доцент.

История предприятия 
История предприятия началась с научно-технических разработок микропроцессорных систем управления для железнодорожного транспорта.

Предприятие основано в 1994 г.

В период с 1994 по 2009 гг научно-производственным предприятием НПП «САТЭП» были разработаны и внедрены такие микропроцессорные системы управления и контроля на железнодорожном транспорте, как: микропроцессорная система диспетчерского контроля над движением поездов и состоянием устройств железнодорожной автоматики; релейно-микропроцессорная централизация стрелок и сигналов; микропроцессорный маршрутный набор, микропроцессорная система счета осей подвижного состава и устройства контроля путевых участков на их основе; микропроцессорная система переездной сигнализации, путевой блокировки; микропроцессорная система полуавтоматической блокировки с использованием радиоканала или проводных цепей связи; микропроцессорная централизация стрелок и сигналов.
В данных системах для всех ключевых устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) использованы собственные программные и аппаратные разработки.
Перечисленные системы позволили перейти промышленным предприятиям Украины в отрасли СЦБ на новый научно-технический уровень.

1997 г. — выполнен проект релейно-микропроцессорной электрической централизации стрелок и сигналов для станции «Мушкетово» ОАО «Макеевский метзавод». Изготовлен опытный образец, проведены его стендовые испытания.

1999 г. — вводится в эксплуатацию микропроцессорная система диспетчерского контроля над движением поездов и состоянием устройств железнодорожной автоматики (МС ДК)(ОАО «Запорожсталь», станция «Восточная» (70 стрелок ЭЦ, около 600 объектов контроля)).

2001 г. — на железнодорожном транспорте Украины вводится в эксплуатацию система контроля занятости путевых участков (стрелочных и бесстрелочных) на базе счета осей подвижного состава СКПУ-СО — первая отечественная разработка микропроцессорной системы счета осей подвижного состава (ОАО «Криворожсталь», станция «Восточная»). В этом году впервые были установлены микропроцессорные контроллеры в напольные путевые ящики и муфты СЦБ, что послужило началом эксплуатации отечественных микропроцессорных контроллеров в жестких напольных условиях промышленного транспорта с агрессивной внешней средой и электромагнитными воздействиями (в том числе грозовыми).

С 2001—2002 гг., с получением первого положительного опыта эксплуатации микропроцессорной системы счета осей, началось широкое внедрение нескольких поколений её разработок, в которых решались проблемы защиты микропроцессорных средств от электромагнитных помех, вопросы герметизации рельсовых датчиков и совершенствования их креплений, установки микроконтроллеров внутри рельсовых датчиков для возможности получения от них информации в цифровом виде, расширения функций системы счета осей и совершенствования логической обработки информации, поступающей от счётных пунктов на центральный пост.
География внедрения систем счета осей распространялась далее:
— 2003 г. — ОАО «Азовсталь»;
— 2003 г. — ОАО «Криворожсталь»;
— 2004 г. — ОАО «Мариупольский меткомбинат им. Ильича».

Система контроля занятости железнодорожных участков весового пути с токопроводящим основанием была внедрена на таких предприятиях, как:
— 2005 г. — ОАО „Запорожсталь“, станция „Восточная“;
— 2006 г. — ЗАО „Донецксталь-металлургический завод“, станция „Новозаводская“ (85 стрелок ЭЦ, 153 счётных пункта);
— 2006 г. — ОАО «Миттал-Стил Кривой Рог», станция Коксовая (37 стрелок ЭЦ, 100 счётных пунктов);
— 2007 г. — ОАО „Алчевский металлургический комбинат: ЭЦ стрелочных переводов, примыкающих к перегону ст. Западная-Сортировочная — ст. Коммунарск“; реконструкция ЭЦ ст. Западная-Сортировочная и ст. Рудная»;
— 2007 г. — ОАО «Донецкий металлургический завод», станция «Сортировочная» (50 счётных пунктов).

2001 г. — на промышленном железнодорожном транспорте Украины устанавливается в эксплуатацию микропроцессорная система диспетчерского управления стрелками и сигналами с опорной, соседней станции (ОАО «Криворожсталь», пост «Входной» с управлением со станции «Новобункерная», дальность — 8 км, вместо устаревшей системы кодовой централизации).

2002 г. — на железнодорожном транспорте Украины вводится в постоянную эксплуатацию микропроцессорная система полуавтоматической блокировки с использованием радиоканала и подсистемы счета осей подвижного состава для контроля перегона (ОАО «Донецкий металлургический завод», двухпутный перегон «Сортировочная» — «Передача-Донецк», 12 км). Данная система заменила ранее эксплуатируемую устаревшую релейную систему и построена на базе микропроцессорных контроллеров и системы счета осей разработки НПП САТЭП и радиостанций «Моторола».

2002 г. — выполнен проект микропроцессорной системы электрической централизации стрелок и сигналов на основе микропроцессорных технических средств и электронной системы счета осей (ОАО «Алчевский меткомбинат», станция «Литейная», расположенная на участке перевозки жидкого чугуна).

В 2006 г. — на железнодорожном транспорте Украины введена в постоянную эксплуатацию система электрической централизации стрелок и сигналов с микропроцессорным маршрутным набором (ОАО «Миттал-Стил, Кривой Рог», станция Коксовая, 42 стрелки ЭЦ).
Положительные отзывы о системе приведены в публикации еженедельника «Металлург» ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», № 34 от 06.09.2007 г.

2006 г. — вводятся в эксплуатацию системы автоматической переездной сигнализации на базе микропроцессорной системы счета осей подвижного состава («ОАО „Алчевский металлургический комбинат“, переезды № 1—8 в комплексе строительства МНЛЗ № 1 и УПК № 1).

2006 г. — разработан проект трёхканальной системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов без электромагнитных реле и рельсовых цепей, с использованием микропроцессорной системы контроля путевых участков на базе счета осей подвижного состава и с непосредственным управлением ЭВМ зависимостей и контроллерами стрелок, светофоров и переездов (ЗАО „Донецксталь-металлургический завод“, станция „Мушкетово“, 22 стрелки ЭЦ).

2007 г. — разработана рабочая документация для строительства систем переездной сигнализации АПС-СО на базе счета осей подвижного состава (ОАО „Алчевский металлургический комбинат“, пути подачи металлолома и сталевозные пути».

2007 г. — на железнодорожном транспорте Украины разработана и введена в эксплуатацию система панорамного отображения информации о движении поездов в едином центре управления перевозками (филиал МК ЗАО «Донецксталь — металлургический завод». Комплекс технических средств системы диспетчерского контроля для диспетчеров 1 и 2-го кругов железнодорожного цеха).

2007 г. — разработана рабочая документация для микропроцессорного управления стрелками и сигналами" парка «Входной» со станции «Новобункерная» (ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», ЖДЦ-5).

2008 г. — на железнодорожном транспорте Украины впервые (по данным протоколам секции «СЦБ и компьютерные технологии на промышленном транспорте» ассоциации «УКРВЕДТРАНС» от 27.09.2008 г., а также см. Публикации журнала «Инвест-Украина» 04’2009, Материалы докладов международной научно-технической конференции, 2009, г. Алушта) введена в эксплуатацию микропроцессорная система электрической централизации стрелок и сигналов без электромагнитных реле и рельсовых цепей с использованием микропроцессорной системы контроля путевых участков на базе счета осей подвижного состава с непосредственным управлением ЭВМ зависимостей и контроллерами стрелок, светофоров и переездов (ОАО «Алчевский меткомбинат», Пост «Южный» (37 стрелок электрической централизации). Стрелочные двигатели постоянного тока заменены на двигатели переменного тока. Управляющее программное обеспечение построено на мажоритарном принципе резервирования «2 из 3х», под операционной системой реального времени QNX 6.3.

2008 г. — разработан проект по реконструкции релейно-микропроцессорной централизации стрелок и сигналов станции «Рудная» с учётом изменения её путевого развития и заменой существующего пульт-табло на компьютерный АРМ дежурного по станции (ОАО «Запорожсталь»). Разработано программное обеспечение, проведены испытания на имитационных моделях и стендовые испытания релейно-микропроцессорной централизации.

2008 г. — разработано и поставлено программное обеспечение, а также электронное оборудование для микропроцессорной системы электрической централизации стрелок и сигналов без электромагнитных реле и рельсовых цепей, выполнены для неё строительно-монтажные работы напольного оборудования (ОАО «Ясиновский КХЗ», станция «Полугорка», 12 стрелок ЭЦ).

2008 г. — разработана рабочая документация для системы автоматической сигнализации Парковского пешеходного перехода (филиал МК ЗАО «Донецксталь» — металлургический завод", перегон ст. Сортировочная — Передача-Донецк)

2011 г. — введены в эксплуатацию системы микропроцессорной централизации станций «Передача-Донецк» (ПрАО «Донецксталь — Металлургический завод»), «Транзитная» (ООО «Димитровпогрузтранс»), «Полугорки» (ПАО «Ясиновский коксохимический завод»).

2013 г. — завершена сертификация системы микропроцессорной централизации в системе УкрСЕПРО на соответствие стандартам по безопасности и электромагнитной совместимости; выполнена реконструккция системы микропроцессорной централизации станции «Транзитная» (ООО «Димитровпогрузтранс»), связанная с изменением её путевого развития и переносом основного комплекта микропроцессорных устройств управления и контроля с маневрового поста на пост ЭЦ.

Продукция

МПЦ-Д 
МПЦ-Д — микропроцессорная централизация стрелок и сигналов железнодорожной автоматики на базе децентрализованного размещения оборудования. Под децентрализованным размещением понимается физическое распределение управляющего микропроцессорного оборудования непосредственно на технологическом поле устройств СЦБ, вне поста электрической централизации (ЭЦ) железнодорожной станции. Система МПЦ-Д предназначена для управления стрелками и сигналами на железнодорожном транспорте и обеспечения безопасности движения поездов, является современным микропроцессорным аналогом систем релейной электрической централизации, но по сравнению со стандартными типами ЭЦ имеет ряд инновационных преимуществ. Система МПЦ-Д имеет децентрализованную структуру, основанную на мажоритарном принципе резервирования «2 из 3х», под управлением операционной системы реального времени QNX 6.3. В каждом канале резервирования серверов в целях обеспечения безопасности движения поездов реализована отличная независимая архитектура программного обеспечения. Это первая система микропроцессорной централизации в СНГ, в которой на 100 % исключено все релейное оборудование, а вместо рельсовых цепей (самых ненадежных и опасных устройств СЦБ) применены устройства контроля путевых участков на базе счета осей подвижного состава. Программное обеспечение управляющих серверов МПЦ-Д архитектурно и алгоритмически отличается в каждом из трёх каналов резервирования (ранее, в аналогичных системах МПЦ-Д, резервирование обеспечивалось только на аппаратном уровне, на программном — обеспечение дублировалось в одинаковом исполнении, и как следствие, могло дублировать программные и/или архитектурные ошибки, влияющие на выполнение условий безопасности движения поездов). Научно-технические решения системы МПЦ-Д базировались более чем на 15-летнем исследовательском опыте, испытаниях на электромагнитную безопасность и безотказность, имитационном моделировании и стендовых испытаниях, а также результатов внедрений и эксплуатации систем предыдущих поколений. Со временем найденные решения нашли положительные подтверждения в эксплуатации на ответственных промышленных объектах. Подробнее о значимости данного внедрения см. выпуск Российского журнала «Вестник Металлургтранса и Союзгрузпромтранса», № 4, 2009, С.36—47. (г. Москва).

МПЦ-ДР 
Система МПЦ-ДР — это модификация системы микропроцессорной централизации децентрализованного типа с полным или частичным резервированием кабельных линий связи, компьютерных устройств управления и микропроцессорных контроллеров. Данный тип систем позволяет повысить надежность микропроцессорной централизации, применить технологию обслуживания «по состоянию». В случае нерезервированных кабельных линий связи применяется технология регулярного технического осмотра устройств, тогда как в данном типе систем регулярный осмотр не требуется, и замена изделия производится только по факту его отказа, то есть по состоянию неработоспособности.

МПЦ-Ц 
Система МПЦ-Ц — микропроцессорная централизация стрелок и сигналов централизованного типа. Данный тип систем является вариантом модификации системы базового типа с централизованным размещением оборудования на посту электрической централизации. Под централизованным размещением понимается физическое размещение управляющего микропроцессорного оборудования на посту электрической централизации (ЭЦ) железнодорожной станции. Основное преимущество данного типа систем — упрощение обслуживания напольных устройств и отсутствие требований защиты напольных устройств.

МПЦ-ЦР 
Система МПЦ-ЦР — микпроцессорная централизация стрелок и сигналов централизованного типа с резервированием. Этот тип систем является модификацией системы микропроцессорной централизации МПЦ-Ц с централизованным размещением оборудования с полным или частичным резервированием аппаратуры. В данном типе систем обеспечиваются все функции и преимущества системы МПЦ-Ц, но не требуется немедленного вмешательства обслуживающего персонала в случае отказа отдельных элементов системы (благодаря резервированию) и тем самым снижается влияние человеческого фактора на безопасность движения поездов.

РМЦ-1 
Релейно-микропроцессорная централизация типа РМЦ-1 — электрическая централизация нового поколения, обеспечивающая возможность удаленного управления стрелками и сигналами на железнодорожном транспорте (допускается расстояние между постом электрической централизации и автоматизированным рабочим местом дежурной по станции до 20 км). Для обеспечения функций безопасности и выполнения ответственных команд используются и реле, и микропроцессорное обеспечение. Под ответственными командами понимаются такие операции, как искусственное размыкание участков, перевод стрелки под «ВК» (перевод стрелки на ложно занятом участке), проверка безопасности перевода стрелок, исключение лобовых маршрутов, перекрытие сигналов светофоров в случае нарушения условий безопасности движения поездов. Система РМЦ-1 в варианте разработки НПП САТЭП выполнена на базе 2-хканального резервирования по варианту общего нагруженного дублирования с решающими элементами «И» и безопасными устройствами согласования, под управлением операционной системы жесткого реального времени QNX 6.3.

РМЦ-2 
Релейно-микропроцессорная централизация типа РМЦ-2 — модификация релейно-микропроцессорной централизации с использованием традиционного пульта ЭЦ на светодиодах в совокупности с управляющей промышленной ЭВМ, выполняющей функции проверки логических условий безопасности, протоколирования хода работ и действий дежурных по станции.

СКПУ 
СКПУ — система контроля и заполнения путевых участков на базе счета осей подвижного состава. СКПУ
позволяет исключить из эксплуатации самые ненадежные устройства железнодорожной автоматики — рельсовые цепи, в том числе изолирующие стыки, стыковые и стрелочные соединители, а также практически устранить требования по подрезке балласта. Данный тип систем имеет особое значение на участках с пониженной изоляцией, на путях, уложенных на металлические шпалы. Исключение из эксплуатации рельсовых цепей взамен на системы счета осей приводит к увеличению пропускной способности железнодорожных магистралей, повышению оборота вагонов, локомотивов, а также улучшению безопасности движения поездов.

ЭЦМ 
Система электрической централизации с микропроцессорным маршрутным набором — это модификация стандартной системы ЭЦ с использованием микропроцессорной техники для набора и формирования маршрутов движения поездов. Система ЭЦМ предназначена для централизованного регулирования движения поездов, дистанционного управления, автоматического контроля над движением поездов и действиями дежурной по станции, ведения соответствующего архива поездной обстановки («черного ящика»).

МСДК 
МСДК — система диспетчерского контроля над движением поездов и состоянием устройств железнодорожной автоматики, может включать подсистему панорамного отображения для диспетчеров 1-го и 2-го круга. Система МСДК обеспечивает автоматический дистанционный диспетчерский контроль над движением поездов на станциях, а также прилегающих перегонов и других участков железных дорог. Система позволяет передавать информацию по проводным линиям связи или по радиоканалу, отображает мнемосхемы железнодорожных станций с поездной ситуацией в реальном масштабе времени, состояние объектов и устройств СЦБ, просмотр поездной истории, действия оперативного и обслуживающего персонала на компьютерах руководителей подразделений любых уровней. Система оснащена развитой базой данных статистического анализа, позволяющей заблаговременно прогнозировать потенциальный выход из строя устройств СЦБ, анализировать процент занятости участков путей и перегонов, статистику отказов.

АПС-СО 
АПС-СО — система автоматической переездной сигнализации на базе устройств контроля свободности железнодорожных путевых участков методом счета осей подвижного состава. При необходимости позволяет определять скорость поезда, приближающегося к переезду, и устанавливать оптимальное время подачи команды на закрытие переезда.

ПАБ-Р 
ПАБ-Р — система полуавтоматической блокировки с использованием радиоканала (ПАБ-Р) предназначена для интервального регулирования движения поездов на участках железных дорог. Система ПАБ-Р позволяет в автоматическом режиме осуществлять контроль состояния путей перегона между станциями, ограничивающими перегон, автоматически осуществляет ввод сигналов «Дача прибытия» на станциях приёма, осуществляет взаимное замыкание сигналов для обеспечения безопасности движения поездов на станциях и перегонах, осуществляет обмен информацией между станционными комплектами по радиоканалу без использования проводных линий связи, позволяет контролировать состояние участков пути на металлических шпалах и на участках с низким сопротивлением балласта и шпал, позволяет производить счет числа осей и вагонов в определенных точках пути с фиксацией времени их прохождения и ведения соответствующего архива (на границах промышленных предприятий и магистральных железных дорог, между станциями и т. п.).

МС-ПБ 
Микропроцессорная система путевой блокировки МС-ПБ позволяет обеспечить интервальное регулирование движения поездов на участках железных дорог, позволяет в автоматическом режиме осуществлять контроль свободности перегона и отдельных перегонных блок-участков, осуществляет взаимное замыкание сигналов для обеспечения безопасности движения поездов на станциях и перегонах.

ТСП 
Система технологической (въездной) сигнализации ТСП предназначена для определения въезда подвижого состава в контрольную зону тупиков или промышленных цехов и обеспечивает подачу сигнала машинисту для своевременной остановки или движения поезда. Система позволяет контролировать занятость железнодорожных участков пути без использования радиотехнических датчиков или рельсовых цепей. Использование системы ТСП позволяет отказаться от радиотехнических датчиков, работающих в СВЧ-диапазоне.

Перечень внедрений 
Крупнейшие промышленные предприятия металлургических комплексов:
 ОАО «Азовсталь»
 ОАО «Алчевский меткомбинат»
 ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
 ЗАО «Донецксталь — металлургический завод»
 ОАО «Донецккокс»
 ОАО «Днепроспецсталь»
 ОАО «Запорожсталь»
 ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича»
 ОАО «Ясиновский коксохимический завод»
 ЗАО «Миниметаллургический завод «Истил-Украина»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Вестник Металлургтранса и Союзгрузпромтранса России, № 4, 2009, С.36—47. (г. Москва).
 Сборник научных трудов Донецкого института инженеров транспорта ДонИЖТ, «Автоматика, телемеханика, связь», с.45—55, № 17, 2009 г.
 Публикации еженедельника Металлург, 17.06.2005
 Кустов В. Ф., Нейчев О. В. Микропроцессорная система электрической централизации стрелок и сигналов без релейной аппаратуры и рельсовых цепей. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті № 4, 2007 р. С.23—24.
 Каменев А. Ю., Кустов В. Ф. Имитационные испытания программного обеспечения микропроцессорной централизации стрелок и сигналов и их оптимизация. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті № 4, 2007 г. С.54.
 Колесник А. И., Поспелова Н. К. Опыт проектирования микропроцессорных систем электрической централизации стрелок и сигналов без релейной аппаратуры и рельсовых цепей. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті № 4, 2007 г. С.25.
 Микропроцессорная централизация поста «Южный». Разработка общесистемных решений, информационного, математического, организационного и технического обеспечения. — Харьков: ООО НПП САТЭП, 2007. — 54 с.5. Кустов В. Ф., Баранников Н. Г. Микропроцессорная система электрической централизации стрелок и сигналов поста «Южный». Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті № 4, 2008 г. С.33—34.
 Чалый А. А. Особенности реализации программного обеспечения микропроцессорной системы электрической централизации стрелок и сигналов поста «Южный». Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті № 4, 2008 г. С.34.
 Каменев А. Ю., Кустов В. Ф, Степанов А. Г., Горелова Е. В., Носов В. С., Шульга А. М. Организационно-технические мероприятия по вводу в эксплуатацию микропроцессорной централизации поста «Южный». Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті № 4, 2008 г. С.34—35.
 ДСТУ 4178-2003. Комплексы технических средств систем управления и регулирования движения поездов. Функциональная безопасность и надежность. Требования и методы испытаний. — Киев: Госстандарт Украины, 2003. − 32 с. (руководитель работы Кустов В. Ф.).
 ДСТУ 4151-2003. Комплексы технических средств систем управления и регулирования движения поездов. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний. — Киев: Госстандарт Украины, 2003. − 16 с. (руководитель работы Кустов В. Ф.).
 Сертификация и доказательство безопасности систем железнодорожной автоматики / Под ред. Вл. В. Сапожникова. — М.: Транспорт, 1997. — 288 с.
 Кустов В. Ф. Основы теории надежности и функциональной безопасности систем железнодорожной автоматики: Учебное пособие для вузов — Харьков: УкрГАЖТ, 2008. — 218 с.
 Галян Н. К., Евтушенко Н. П. Результаты эксплуатации микропроцессорной системы контроля путевых участков на базе счета осей подвижного состава. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті № 4, 2009 р.
 Кустов В. Ф., Нейчев О. В., Колесник А. И. и др. Системы контроля путевых участков на основе счета осей подвижного состава и использования передатчиков и приёмников инфракрасного излучения. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 2005 р., № 5, С. 106.
 Нейчев О. В. Індуктивні датчики в системах контролю зайнятості ділянок колії// Тези доп. наук.-техн. конфер. академії та спеціалістів залізничного транспорту за міжнародною участю. — Харків. — 1995. — С. 68.
 Каталог возможных повреждений и отказов элементов устройств СЦБ. Памятка Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Р-801/1. — 2-е изд. — Разработано совещанием экспертов V Комиссии 12.06. — 14.06.2002. в г. Варшава. — 52 с.
 Инвест-Украина 2009’04. Электроника на службе безопасности железнодорожных магистралей.
 Тезисы докладов международной научно-технической конференции г. Алушта 2009 г.

Организации по алфавиту
Предприятия Харькова